Europska zajednica (Europska ekonomska zajednica), prethodnica Europske unije
 EZ Rock
 Češka (kôd ozemlja FIPS PUB 10-4 : EZ)
 EZcode, vrsta crtičnog koda za kamerafone
 EZ Aquarii
 Notacija E-Z
 E-ZPass, jedna elektronička naplata cestarine u dijelovima SAD
 EZ TAG, jedna elektronička naplata cestarine 
 Sun-Air of Scandinavia (IATA-in kôd EZ)
 E-Z Rollers, drum and bass sastav
 eZ Platform, sljedeća generacija eZ Publisha
 eZ Publish, sustav za upravljanje sadržajem, otvorena koda
 EZ Word, program za obradu teksta